

Лейпсік — місто, штат Делавер
 Лейпсік — селище, штат Огайо